Milan Gajić est le nom porté notamment par :
  (1981-), un joueur de hockey sur glace canadien ;
Milan Gajić, né en 1986, footballeur serbe ;
Milan Gajić, né en 1996, champion du monde serbe de football des moins de 20 ans en 2015.